Птолемей X Александр I — царь Египта, правил в 107 — 89 годах до н. э. Из династии Птолемеев. Младший сын Птолемея VIII Фискона и его племянницы Клеопатры III, брат Птолемея IX Лафура.

Соправительство с матерью Клеопатрой III 

По завещанию Птолемея VIII трон должна была наследовать его жена Клеопатра III, вместе с тем сыном, которого она сама выберет. Мать желала выбрать более послушного ей и, вероятно, более любимого Александра. Но тут вмешался александрийский народ, и пойдя ему на уступки царём был провозглашён старший сын Птолемей IX Сотер II, известный в народе как Лафур.

Александр был отправлен на Кипр в качестве наместника с титулом стратега, однако три года спустя, на 4-м году правления его брата Лафура (114 год до н. э.), он принял титул царя. Как это произошло нам не известно, но в последующем он отсчитывал годы своего правления именно от этой даты. Он без помех правил Кипром до 107 года до н. э., когда Клеопатра, изгнав Птолемея Лафура, призвала его, чтобы занять освободившийся трон Египта (это произошло на 11-м году правления Клеопатры III и 8-м году правления Александра). Александр царствовал совместно со своей матерью с этого времени до самой её смерти в 101 году до н. э. Надменный и властный характер его матери, вполне вероятно, оставил ему малое реальное участие в управлении делами. Единственный случай, когда мы встречаемся с его именем в этом интервале — это нападение на Сирию, где тогда вёл боевые действия Птолемей Лафур, в 102 году до н. э. Клеопатра дала своему сыну, Александру, повеление отплыть с огромным флотом в Финикию, а сама с сухопутной армией выступила в Палестину.

Смерть матери 

После 101 года до н. э. имя царицы-матери исчезает из датировочных формул (последнее её упоминание относится к 16 сентября 101 года до н. э.) и это, видимо, связано с её смертью. Отныне имя Птолемея X Александра I сочетается с именем царицы-супруги Береники III, дочери его брата Птолемея Лафура. Первым из сохранившихся до нашего времени источником, в котором появляется имя Береники, стал папирус, датированный 31 октября 101 года до н. э. Греческая историческая традиция (Юстин, Павсаний, Афиней) допускает, что Александр приказал убить свою мать, и Юстин повествует, как александрийский народ вознегодовал и призвал Лафура. Но так как изгнание Александра произошло лишь двенадцатью годами позже, то Юстин (или Трог, которого он сокращает), по своему обыкновению, увлекается драматическим эффектом в ущерб фактам. Действительно ли Клеопатра III была убита по приказу сына, остаётся неясным.

Имя

Захват Римом Киренаики 

В 96 году до н. э. произошло событие, ознаменовавшее начало нового этапа в распаде царства Птолемеев. Царивший в Киренаике единокровный брат Александра Птолемей Апион умер и завещал своё царство римскому народу. Это была первая территория наследия Птолемеев, захваченная Римом. Римляне не стали тут же брать власть в регионе в свои руки. Они позволили пяти греческим городам Киренаики управлять собственными делами по своему усмотрению. Рим лишь потребовал для себя царские владения и долю налога на лекарственное растение сильфий — главный продукт, производившийся в стране. Но затем Киренаика стала римской провинцией. Птолемеи получили в лице Рима неудобного соседа, находящегося всего в 800 км от Александрии.

Непопулярность Птолемея Александра 

К 89 году до н. э. Птолемей Александр стал чрезвычайно непопулярен в Александрии. Известно, что, подобно своему отцу, он был чудовищно тучен.
«Всё больше и больше раздувался от жира и сын Птолемея Александр, тот, который убил собственную мать, правившую вместе с ним. Во всяком случае, Посидоний пишет о нём в сорок седьмой книге „Истории“: „Ненавидимый толпой, обхаживаемый придворными правитель Египта жил в праздной роскоши и даже оправиться сам не мог, не опираясь на двух попутчиков. Однако когда на попойках дело доходило до плясок, он соскакивал босиком с высокого ложа и плясал живее завзятых танцоров“».

Уже мать Птолемея X Александра Клеопатра III не пользовалась расположением у александрийцев, которые дали ей похабное прозвище «Кокке», то есть «алая», что на жаргоне означало «женские гениталии». В «Пасхальной хронике» ясно говорится, что Птолемей Александр был сыном «Кокки». Это нецензурное прозвище перешло и на Александра, которого Страбон в своём труде называет Коккесом (, то есть «Сыном алой») и Парисактом (, что означает «Незаконный претендент», «Узурпатор»).

Восстание против царя 

Армия обратилась против него. Восстание возглавил царский родственник Туррхус. Александр бежал в Палестину, где с помощью евреев собрал войско наёмников, с которыми вновь вошёл в Александрию. Чтобы заплатить этому новому войску, он вынес из Семы золотой саркофаг Александра Македонского (впоследствии он был заменён на хрустальный). Это возмутительное деяние вызвало новый взрыв ярости у александрийцев. Разбитый в морском сражении, Александр был снова изгнан, и на этот раз он вместе с царицей Береникой и дочерью бежал в город Мира в Ликии. После его изгнания, жители Александрии отправили послов к старшему брату, Птолемею Сотеру, и утвердили его как царя. Когда последний отплыл с Кипра в Египет, Александр попытался переправиться на Кипр, надеясь закрепиться на нём, но его захватил на море александрийский флотоводец Херей, и он был убит или погиб в схватке.

В Египте Птолемей Александр царствовал в течение 18 лет, хотя официально, согласно его надписям, он правил в течение 26 лет, включая сюда и годы своего правления на Кипре. Евсевий Кесарийский, со слов Порфирия Тирского, в своей «Хронике» утверждает, что хотя жители Александрии были не в состоянии полностью удалить упоминания о царствовании Александра из записей, но, насколько это было в их силах, они стёрли все упоминания о нём, поскольку считали, что Александр очень благоволил к евреям и напал на них с их помощью. Поэтому они все года его правления приписывали его старшему брату Лафуру.

Он оставил двоих детей: сына Александра, который впоследствии взошёл на трон Египта, и дочь, о которой больше ничего не известно.

Примечания

Ссылки 
 
 Птолемей X на сайте livius.org
 Монеты Птолемея X Александра I

Литература 
  
 
 Ptolemy X Alexander entry in historical sourcebook by Mahlon H. Smith

 

Умершие в 89 году до н. э.
Свергнутые монархи
Монархи, убитые в I веке до н. э.
Династия Птолемеев
Правители Африки I века до н. э.
Матереубийцы
Египетские цари